Torneig de tennis masculí: Gazprom Hungarian Open 2018
 Torneig de tennis femení: Hungarian Ladies Open 2018